Домашний чемпионат Великобритании 1931/32 () — сорок четвёртый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Англии.

Турнир начался в сентябре 1931 года с победы сборной Шотландии в Глазго над сборной Ирландии со счётом 3:1. В октябре ирландцы в Белфасте потерпели крупное поражение от англичан со счётом 2:6, а валлийцы в Рексеме уступили шотландцам со счётом 2:3. В ноябре англичане в Ливерпуле обыграли валлийцев со счётом 3:1. В декабре ирландцы в Белфасте разгромили валлийцев со счётом 4:0. 9 апреля 1932 года состоялся решающий матч на лондонском «Уэмбли». В нём Англия разгромила Шотландию со счётом 3:0 на глазах у 92 180 зрителей (новый рекорд посещаемости «Уэмбли») и выиграла Домашний чемпионат.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Бомбардиры 
 3 гола
  
  Том Уоринг

 2 гола
  Сэмми Крукс
  
  Эрни Хайн
  Эрик Хоутон
  
  
  Джимми Макгрори

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1931/32 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1931/32 на сайте Englandfootballonline

1932
Футбол в Англии в сезоне 1931/1932
Футбол в Европе в 1931 году
Футбол в Европе в 1932 году